Иван Толмачёв:
 Толмачёв, Иван Григорьевич (1910—?) — советский борец классического стиля.
 Толмачёв, Иван Николаевич (1861—1931) — генерал-лейтенант, Одесский градоначальник.